Els rabditòfors (Rhabditophora) constitueixen una classe que inclou tots platihelmints coneguts exceptuant els catenúlids.

Filogènesi 
Posició filogenètica dels rabditòfors dins el grup dels platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Taxonomia 
La classificació taxonòmica actual dels rabditòfors és la següent:

 Subclasse Macrostomorpha
 Ordre Haplopharyngida
 Ordre Macrostomida
 Subclasse Trepaxonemata
 Clade Amplimatricata
Ordre Lecithoepitheliata
Ordre Polycladida
 Clade Euneoophora
Ordre Proseriata
Ordre Rhabdocoela
Clade Acentrosomata
Clade Adiaphanida
Ordre Fecampiida
Ordre Prolecithophora
Ordre Tricladida
Clade Bothrioneodermata
Ordre Bothrioplanida
Clade Neodermata
Ordre Cestoda
Ordre Trematoda
Ordre Monogenea

Bibliografia

Referències